Fritz Kopp ist der Name folgender Personen:
* Fritz Kopp (Unternehmer, 1880) (1880–1957), deutscher Unternehmer und Firmengründer
 Fritz Kopp (Unternehmer, 1899) (Fritz Kopp-Dober; 1899–1980), Schweizer Unternehmer und Firmengründer, siehe Fuga AG 

Siehe auch:
 Friedrich Kopp